Geert Verheyen (10 de março de 1973) é um ciclista profissional belga que foi profissional de 1994 ao 2011.

Palmarés

Resultados nas Grandes Voltas e Campeonatos do Mundo

-: não participa
Ab.: abandono

Notas e referências 

Ciclistas da Bélgica